L'État américain du Missouri est divisé en , qui ont le statut de , de  ou de .

Création et statut 
Les municipalités sont divisées en plusieurs classes, selon leur population lors de leur création :  (plus de ) et  (de 500 à ). Les towns de moins de  et les villages de plus de  peuvent devenir des municipalités de . Les pouvoirs des municipalités sont différents selon les classes. Les cities de plus de  ou incorporées avant la constitution 1875 disposent de règles spécifiques précisées dans leurs chartes municipales.

Les municipalités (towns et villages) peuvent être désincorporées par la commission du comté lorsqu'elles n'arrivent pas à élire de conseillers municipaux () pendant un an. C'est par exemple le cas du village de Zalma, dans le comté de Bollinger, qui disparaît en .

Liste

Notes et références 

Missouri

Municipalité